Montastruc ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montastruc (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Montastruc (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Montastruc (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Montestruc-sur-Gers im Département Gers auf Okzitanisch
 Montastruc-de-Salies im Département Haute-Garonne
 Montastruc-la-Conseillère im Département Haute-Garonne
 Montastruc-Savès im Département Haute-Garonne